Тюлькучура Алдагулов ( (? — 1739) — башкирский старшина Кудейской волости Сибирской дороги Уфимского уезда, один из предводителей Башкирских восстаний в 1735—1740 годах,батыр.

Участие в восстаниях 
Тюлькучура Алдагулов принял участие в подписании челобитной от башкир Уфимской провинции на имя императрицы Анны Иоанновны, которая была составлена и подписана 38 представителями 22 волостей всех 4 дорог.

В начальном этапе Башкирского восстания 1735—1740 годов, Тюлькучура Алдагулов со своим отрядом повстанцев совместно с Юсупом Арыковым участвовал в нападении на обоз прапорщика Гладышева у д.Мангуш около Верхнеяицкой пристани в августе 1735 года. В феврале 1736 года действовал в окрестностях Уфы.

14 февраля 1736 года одержал победу над отрядом Оренбургской экспедиции из 450 дворян, казаков и солдат возле деревни Кубово Сибирской дороги.

Весной 1736 года вместе с Мандаром Карабаевым руководил участниками восстания на территории Сибирской дороги.

В начале июня 1736 года разбил отряды «верных» правительству старшин под командованием Муслюма Худайбердина и Якупа Чинмурзина, а в середине июня того же года недалеко от крепости Красный Яр Сибирской дороги — команду под руководством полковника П. Мартакова.

Весной 1737 года совместно с другими лидерами восставших — Мандаром Карабаевым и Бепени Торопбердиным действовали против отрядов Кузяша Рахмангулова и Таймаса Шаимова.

В конце июня — начале августа отряды восставших под руководством Алдагулова, Бепени Торопбердина, Мандара Карабаева, Юлдаша Суярембетова и другими вели бои недалеко от городов Бирск, Кунгур, Оса, Катайского острога, Красноуфимской крепости и других населённых пунктов Исетской и Уфимской провинций.

В начале июля 1738 года Тюлькучура со своим отрядом одержал победу над правительственной командой под руководством полковника И. С. Арсеньева, а также вёл бои с отрядом майора Люткина.

В середине августа Тюлькучура Алдагулов пришёл с повинной к начальнику Башкирской комиссии — генералу Л. Я. Соймонова в Табынскую крепость и был отпущен.

Весной 1739 года выступил против проведения переписи башкир. В августе 1739 года Тюлькучура составил план разгрома команды под руководством капитана Стрижевского на территории Тырнаклинской волости Сибирской дороги,но в результате предательства разгром команды не состоялся, а сам Тюлькучура с немногими воинами был окружен «верными» царской администрации башкирами и в бою с ними взят в плен,доставлен к Л. Я. Соймонову в Мензелинск.

В сентябре 1739 года казнён.

Литература 
 Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой пол. XVIII в. Свердловск, 1991.
 
 Алтон С. Доннелли. Завоевание Башкирии Россией. Перевод с английского Л. Р. Бикбаевой. Уфа, 1995.
 История башкирского народа: в 7 т./ гл. ред. М. М. Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН. — Уфа: Гилем, 2011. — 476 с.: ил. — ISBN 978-5-02-037008-1. Т. III. — 2011. — ISBN 978-5-7501-1301-9 (т. 3) (в пер.)

Примечание

Ссылки 
 
 
 
   Статья в газете «Иглинские вести» о Кубовском сражении

Казнённые военные
Предводители башкирских восстаний
Башкирские батыры